al-Rāzī ist der Name folgender Personen:
 Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (* um 865; † 925), persischer Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph und Alchemist
 Fachr ad-Dīn ar-Rāzī (1149–1209), persischer sunnitischer Theologe und Philosoph